Harderwijk, stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Station Harderwijk, spoorwegstation in het Gelderse Harderwijk
 Watertoren (Harderwijk), watertoren in dezelfde gemeente
 Harderwijk (Noord-Holland), buurtschap in de gemeente Opmeer in de Nederlandse provincie Noord-Holland